One Nation Underground – album dei Pearls Before Swine del 1967
One Nation Underground – album degli Hawaii del 1983
One Nation Underground – album degli Ill Niño del 2005